Евн (, ? — 132 г. до н. э.) — раб из Апамеи в Сирии, стал лидером первого сицилийского восстания рабов в 135—132 годах до н. э. Евн занял видное положение в движении благодаря своей репутации чудотворца и пророка. Он утверждал, что получает видения от богини Атаргатис. Одно из его пророческих предсказаний было то, что восставшие рабы успешно захватят город Энна.

Евн участвовал в штурме Энны. Диодор Сицилийский рассказывал, что вождь рабов стоял в первых рядах штурмующих, пуская огонь изо рта. По захвате Энны Евн был коронован. Он носил тиару и другие царские знаки отличия. Впоследствии он взял себе имя Антиох, которое носили сирийские цари из династии Селевкидов, и назвал своих последователей, насчитывавших около 70 тысяч человек, «сирийцами». Евн хотел освободиться от римского гнёта и отомстить за жестокое обращение со стороны рабовладельцев. Тем не менее, он не заботится об отмене рабства, были освобождены только участники восстания.

Его армия потерпела поражение от римского консула Публия Рупилия. Евн был взят в плен и вскоре умер от болезни, по словам Плутарха в Риме, а согласно Диодору Сицилийскому — в сицилийском городе Моргантина.

Археологи нашли небольшую бронзовую монету, отчеканенную в Энне, на которой нанесена надпись «Царь Антиох». Вполне вероятно, что этим Антиохом являлся Евн.

Примечания

Литература 
 
 Edward Herbert Bunburry: Eunus. In: William Smith: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Band 2, Little, Brown & Co, Boston 1870, S. 95-96, online
 David Engels, Ein syrisches Sizilien? Seleukidische Aspekte des Ersten Sizilischen Sklavenkriegs und der Herrschaft des Eunus-Antiochos, in: Polifemo 11, 2011, 233—251.
 Moses I. Finley, Denis Mack Smith, Christopher Duggan: Geschichte Siziliens und der Sizilianer. C.H. Beck, München 2006, ISBN 3-406-54130-5.
 Friedrich Münzer: Eunus. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band VI,1, Stuttgart 1907, Sp. 1143—1145.
 Wolfgang Zeev Rubensohn: Die großen Sklavenaufstände in der Antike. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993, ISBN 3-534-08807-7.
 Iris Samotta: Eunus. In: Heinz Heinen (Hg.): Handwörterbuch der antiken Sklaverei. Franz Steiner, Stuttgart
 Meret Strothmann: Eunus. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 4, Metzler, Stuttgart 1998, ISBN 3-476-01474-6, Sp. 258—259.

Рабы и вольноотпущенники Древнего Рима
Предводители восстаний II века до н. э.
Персоналии:Энна
Предводители восстаний (Древний Рим)